Trovaprezzi.it è un sito internet di comparazione prezzi fondato in Italia nel 2002.

Storia 
Trovaprezzi.it nasce nel 2002 dalla società 7Pixel S.r.l. con sede operativa a Giussago (PV).

Nel 2011 entra nel gruppo Naspers, multinazionale sudafricana attiva sul mercato online che acquista la quota di maggioranza di 7Pixel S.r.l. . Successivamente, nel 2015, Naspers vende la sua quota al Gruppo MutuiOnline S.p.A., società di comparazione online di servizi finanziari e assicurativi, e al management “storico” di 7Pixel S.r.l. . Nel 2018 termina l’operazione di vendita di 7Pixel S.r.l. con l’acquisizione completa da parte del Gruppo MutuiOnline S.p.A..

Trovaprezzi.it permette agli utenti di ricercare i prodotti online e confrontarne le offerte. Una sezione informativa contenente guide all’acquisto, approfondimenti e news di mercato è stata aggiunta a partire dal 2018. Oltre alla funzione “storica” di comparatore prezzi, dal 2020 è possibile confrontare le offerte online anche con le promozioni presenti sui volantini della grande distribuzione organizzata. Dal 2021 infine, è attiva anche la sezione dedicata ai codici sconto e coupon.

Note

Collegamenti esterni 
 

Comparatori di prezzi